А́воты ( — «родники», «источники») — топоним в Латвии:

 Авоты — район города Рига.
 Авоты — бывший железнодорожный остановочный пункт в Юрмале.

См. также
 Авоту